GFM steht als Abkürzung für:

 Generalfeldmarschall, ein militärischer Rang
 Chemins de fer fribourgeois Gruyère–Fribourg–Morat, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in der Schweiz

GfM steht als Abkürzung für:

 Gesellschaft für Medienwissenschaft, Forschungsvereinigung für Medienwissenschaften
 Gesellschaft für Musikforschung, ein Fachverband der in Deutschland tätigen Musikwissenschaftler

GFM